Fisk steht für:

 Kurzbezeichnung der Fisk University in Nashville, Tennessee

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fisk (Alabama), im Madison County
 Fisk (Iowa), im Adair County
 Fisk (Missouri), im Butler County
 Fisk (Texas), im Coleman County
 Fisk (Wisconsin), im Winnebago County

Fisk ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Fisk (* 1993), kanadischer Fußballspieler
 Carlton Fisk (* 1947), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles B. Fisk (1925–1983), US-amerikanischer Physiker und Orgelbauer
 Eliot Fisk (* 1954), US-amerikanischer klassischer Gitarrist
 Frank Wilbur Fisk (1914–2002), US-amerikanischer Zoologe und Entomologe
 Jack Fisk (* 1945), US-amerikanischer Szenenbildner, Artdirector und Regisseur

 Jonathan Fisk (1778–1832), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Morey Fisk (* 1974), kanadischer Westernreiter
 Nelson W. Fisk (1854–1923), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Nicholas Fisk (1923–2016), britischer Science-Fiction-Autor
 Robert Fisk (1946–2020), britischer Journalist
 Sari Fisk (* 1971), finnische Eishockeyspielerin, siehe Sari Marjamäki
 Schuyler Fisk (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Zachary Fisk (* 1941), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Fiske